Kränzchen steht für:
 Kränzchen, historische studentische Zusammenschlüsse
 Damenkränzchen
 Das Kränzchen, Zeitschrift, siehe: Kränzchen-Bibliothek
 kleiner Kranz